Spojení písmen A a A může mít různé významy:

AA 
 SPZ československých vládních činitelů
 SPZ německého zemského okresu Ostalb
 označení velikosti podprsenky
 označení velikosti tužkové baterie
 Autorský arch – měrná jednotka délky textu
 Aberdeen-Angus (skot) – druh skotu
 Adobe Acrobat – skupina programů pro práci se soubory typu PDF
 America's Army – počítačová hra vytvořená armádou Spojených států
 Akademie-Ausgabe – standardní vydání spisů I. Kanta
 Alcoa – kód americké hliníkářské společnosti na burze NYSE
 American Airlines – IATA kód letecké společnosti
 Armed Forces America – americký poštovní kód
 Aruba – kód teritoria
 Auswärtiges Amt – ministerstvo zahraničí Německa
 protiletadlové zbraně – z anglického Anti Aircraft (česká varianta je PL)
 Anonymní alkoholici – mezinárodní sdružení lidí léčících se z alkoholismu
 ASCII Art
 Anti-aliasing – technika počítačové grafiky
 AA chipset – Advanced Graphic Architecture

ÅA 
 Åbo Akademi – univerzita v Turku ve Finsku

Aa 
 Aa (spřežka), případně Aa (písmeno)
 Aa (rostlina) – rod orchidejí
 Å – alternativní přepis písmene å, které se vyskytuje ve skandinávských jazycích
 Aa! – J-Popová skupina
 Aa (Estonsko) – vesnice v Estonsku
 Aa (zámek) – zámek v Estonsku
 arterie – označení množného čísla slova arteria (např. Aa. intrarenales)
 Aa (architekt) – staroegyptský architekt
 Jméno vícera vod
 Aa (Nethe) — přítok Nethy v Severním Porýní-Vestfálsku
 Westfälische Aa — přítok Werry v Severním Porýní-Vestfálsku
 Aa (řeka) – přítok Sarnenského jezera ve Švýcarsku
 Aa (Švýcarsko) – jezero ve Švýcarsku
 Grosse Aa — přítok Sempašského jezera ve Švýcarsku
 Kleine Aa — přítok Sempašského jezera ve Švýcarsku
 Engelberger Aa — přítok Lucernského jezera ve Švýcarsku
 Aa (Dieze) — přítok Diezy v Brabantsku
 Aa (kanál) – vodní kanál ve Francii
 Příjmení
 Johann van der Aa – otec Petruse van der Aa
 Petrus van der Aa (1530–1594) – vlámský právník
 Philips van der Aa – nizozemský státník za osmdesátileté války
 Pieter van der Aa (1659–1733) – nizozemský vydavatel

A'a 
 A'a – druh lávy

A∴A∴ 
 Astrum Argenteum – náboženské hnutí

aA 
 attoampér – násobek jednotky elektrického proudu ampér (10−18 A)

aa 

 afarština – dvojpísmenný kód ISO 639-1 pro jazyk
 amalgámy – v alchymii

.aa 
 .aa – zvukový formát Audible.com

Externí odkazy